De Patersmolen was een meelmolen in Steyl, in de huidige Nederlandse gemeente Venlo.

De molen werd in 1885 door de missionarissen van Steyl gebouwd als eenvoudige graanmolen en bestond uit vier hoekkolommen en een plateau, twee molenstenen en een spil. Het geheel werd aangedreven door een stoommachine. Als graansilo was de dakzolder van de zuidbouw ingericht. In 1893 werd de molen verplaatst naar de grote werkplaats, en in 1929 werd bij een nieuwe verhuizing de hele molen gemoderniseerd. Aangezien het niet rendabel bleek, werd de molen in de jaren 30 afgebroken, waarna de molengebouwen werden ingericht als wasserij. Een molensteen op de westhoek van het gebouw is het enige restant van de voormalige molen.

Molen in Venlo